Silnik gazowy jest silnikiem cieplnym spalinowym o spalaniu wewnętrznym, w którym paliwem jest gaz. Paliwem dla takiego silnika mogą być: płynny propan, gaz ziemny, gaz generatorowy, gaz wysypiskowy, biogaz i inne gazy.

Układ zasilania silnika spalinowego